Komarova kan som auktorsförkortning betyda:

 Lyudmila Komarova
 Emma Petrovna Komarova

Robotskapade auktorsförkortningar